Prvenstvo Jugoslavije u košarci za 1950. godinu je peti put zaredom osvojila momčad Crvene zvezde iz Beograda.

Savezna liga

Drugi rang prvenstva

Hrvatsko prvenstvo

Izvori 
Wayback arhiva, košarkaška liga Srbije, prvenstva 1945. – 1991.
 Vinko Bajrović, Milorad Bibić: Od Starog Placa do vrha Europe, Split, 2005.

1950